Zjazd mężczyzn na 42. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim został rozegrany 9 lutego 2013 roku na trasie Planai. Tytuł mistrza świata zdobył Aksel Lund Svindal, który wyprzedził Włocha Dominika Parisa i Francuza Davida Poissona.

Wyniki

Bibliografia 
 

Zjazd mężczyzn